Bundesliga 1983/1984 był to 21. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 12 sierpnia 1983 roku, a zakończył się 26 maja 1984. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił zespół Hamburger SV. Nowym mistrze Niemiec zostało VfB Stuttgart, dla którego był to trzeci tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Karl-Heinz Rummenigge, który strzelił 26 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi. 16. zespół Bundesligi i 3. zespół 2. Bundesligi stoczyły rywalizację systemem mecz-rewanż o pozostanie/awans do Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Baraże 
Eintracht Frankfurt, 16. drużyna Bundesligi oraz MSV Duisburg, 3. zespół 2. Bundesligi, spotkały się w dwumeczu o miejsce w kolejnym sezonie Bundesligi. Eintracht zwyciężył w rywalizacji 6:1, dzięki czemu utrzymał się w Bundeslidze.

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1983 w Niemczech
1984 w Niemczech